Jandl:
 Ernst Jandl
 Ivan Jandl
 (37736) Jandl